La ligne 2 du tramway de Rabat-Salé est une ligne du réseau tramway de Rabat-Salé ouverte en 2011.

Elle est prolongée de part et d'autre de ses terminus antérieurs, à Rabat d'une part ainsi qu'à Salé de l'autre, le .

Tracé

Stations 
La ligne 2 du tramway de Rabat-Salé dessert les 26 stations suivantes :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligne 1 du tramway de Rabat-Salé

Liens externes 
 Site officiel

Tramway de Rabat-Salé
Rabat-Salé, 2